Эль-Бодон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 60,74 км². Население — 305 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки